Бидо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Бур-Сент-Андеоль. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07034.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 159 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 99 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 69 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 69,7 %, в 1999 году было 73,0 %). Из 69 активных работали 60 человек (35 мужчин и 25 женщин), безработных было 9 (3 мужчин и 6 женщин). Среди 30 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XIX века
 Несколько дольменов
 Пещера Сен-Марсель

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш